Kirchbergbach ist ein Gewässername:

 Kirchbergbach (Falschauer), rechter Zufluss der Falschauer bei St. Gertraud, Gemeinde Ulten, Südtirol
 Kirchbergbach (Lankowitzbach), linker Zufluss des Lankowitzbachs bei Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark, der über den Gößnitzbach in die Teigitsch entwässert
 Kirchbergbach (Speltach), rechter Zufluss der Speltach nach Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kirchbergbach (Wallersee), südlicher Zufluss des Wallersees, Bundesland Salzburg